Loewer ist der Familienname von:

 Anne Loewer, deutsche Filmeditorin
 Claude Loewer (1917–2006), Schweizer bildender Künstler, Szenograf, Bildwirker und Kunstpädagoge
 Lorenz Loewer (1900–1992), deutscher Politiker der NSDAP